Ganimedes o Ganímedes puede referirse a:

 Ganimedes, en la mitología griega, el copero de los dioses.
 Ganimedes, un satélite natural de Júpiter y la mayor luna del sistema solar.
 (1036) Ganymed, un asteroide del grupo Amor.
 Ganímedes, eunuco al servicio de Cleopatra.
 El rapto de Ganimedes (en italiano, Ganimede e l’aquila), cuadro del pintor italiano Antonio Allegri da Correggio.
 El rapto de Ganimedes, cuadro del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens.